Вангмо — бутанское женское имя или часть двойного имени. Известные носители:
 
 Таши Вангмо — бутанский политик, член Национального совета Бутана с 2008 по настоящее время (в течение созывов 2008-2013, 2013-2018, 2018-н/вр).

См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена